Карен Хачанов је освојио титулу. У финалу је победио Новака Ђоковића са 7:5, 6:4.

Носиоци

  Рафаел Надал (одустао због повреде)
  Новак Ђоковић (финале)
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Александар Зверев (четвртфинале)
  Марин Чилић (четвртфинале) 
  Доминик Тим (полуфинале)
  Кевин Андерсон (треће коло)
  Џон Изнер (треће коло)

  Григор Димитров (треће коло) 
  Кеј Нишикори (четвртфинале)
  Борна Ћорић (треће коло)
  Кајл Едмунд (одустао због повреде)
  Фабио Фоњини (треће коло)
  Стефанос Циципас (друго коло)
  Дијего Шварцман (треће коло)
  Џек Сок (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2018.
Париз мастерс — појединачно